Батырхан Даниярулы Тажибай (; 7 августа 2001, с. Горное, Сарыагашский район, Южно-Казахстанская область, Казахстан) — казахстанский футболист, нападающий казахстанского клуба «Ордабасы».

Клубная карьера 
Воспитанник шымкентского футбола. Футбольную карьеру начинал в 2020 году в составе клуба «Ордабасы U-21» во второй лиге. 18 июля 2021 года в матче против клуба «СДЮСШОР № 8» дебютировал в кубке Казахстана (3:1), выйдя на замену на 79-й минуте вместо Аслудина Хаджиева. 18 августа 2021 года в матче против клуба «СДЮСШОР № 8» (7:1) забил свой дебютный мяч в кубке Казахстана. 26 августа 2021 года в матче против клуба «Кызыл-Жар СК» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (0:5), выйдя на замену на 46-й минуте вместо Дмитрия Хлёбаса.

Достижения 
 «Ордабасы»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2022

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Ордабасы-2»
Игроки ФК «Ордабасы»